Salisne ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Stadt (ukrainisch Залізне) in der Oblast Donezk, Stadtkreis von Torez, siehe Salisne
 Siedlung städtischen Typs (ukrainisch Залісне) in der Oblast Donezk, Stadtkreis von Snischne, siehe Salisne (Snischne)
 Dorf (ukrainisch Залісне) in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bachtschyssaraj, siehe Salisne (Bachtschyssaraj)
 Dorf (ukrainisch Залізне) in der Oblast Kiew, Rajon Wassylkiwka, siehe Salisne (Wassylkiwka)
 Dorf (ukrainisch Залісне) in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, siehe Salisne (Starobilsk)
 Dorf (ukrainisch Залісне) in der Oblast Sumy, Rajon Ochtyrka, siehe Salisne (Ochtyrka)